Osoby:
 Arnold Palmer – amerykański golfista
 Carl Palmer – brytyjski perkusista
 Edward Palmer – kanadyjski polityk
 Jared Palmer – amerykański tenisista
 Keith „Keeti” Palmer znany jako Maxim Reality – brytyjski wokalista
 Michael Palmer – amerykański pisarz
 Nathaniel Palmer – amerykański kapitan
 Robert Palmer – brytyjski piosenkarz
 Teresa Palmer – australijska modelka i aktorka
Miejscowości w USA:
 Palmer – miasto w stanie Alaska, w okręgu Matanuska-Susitna
 Palmer – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Palmer – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Palmer – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Palmer – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Palmer – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Palmer – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Palmer – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Palmer – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Grundy
 Palmer – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
Gminy w USA:
 Palmer (ang. Palmer Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Palmer (ang. Palmer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Palmer (ang. Palmer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Palmer (ang. Palmer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Palmer (ang. Palmer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Palmer (ang. Palmer Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
Miejscowości w Portoryko:
 Palmer miejscowość w gminie Rio Grande
Inne:
 Palmer – Amerykańska stacja antarktyczna